Abat Odó, bisbe de Girona (995 – 1010) i abat del monestir de Sant Cugat del Vallès (986 – 1010).
 Odó de Bayeux (1036?- 1097) bisbe normand i primer comte de Kent.
 Odó de Cluny (Comtat del Maine, Regne Franc, c. 878 - Tours, 942), monjo benedictí franc abat de Sant Guerau d'Orlhac (920) i de Cluny (926- 942).
 Odó I de França (860 - 898), rei dels francs (888 - 898).
 Odó el Gran, duc de l'Aquitània (676-735)
 Odó d'Orleans (c. 790- 834), comte d'Orleans, d'Autun i de Nevers.
 Odó de Poitiers (1012-1039) duc de Gascunya (1032-1039),comte de Poitiers i duc d'Aquitània (1038-1039).
 Odó I de Savoia (v. 1020 - 1060), comte de Mauriena, Belley i Chablais, antecedent del que fou després el comtat de Savoia.
 Odó I de Tolosa (832 –919), comte de Tolosa i Roergue (886 -919) i comte d'Albi (860 -919).
 Odó Hurtado i Martí (Barcelona 1902 - 1965), escriptor català.
 Sant Ot d'Urgell, també anomenat Odó (Sort, Comtat de Pallars Sobirà, c. 1065 - Gerri de la Sal, 1122), bisbe d'Urgell